Postler ist:
 eine österreichische und süddeutsche Bezeichnung für einen Postboten, siehe Zusteller
 der Name von Erich Postler (* 1940), deutscher Jugendfunktionär (FDJ) und Politiker (SED)

Siehe auch: